Atla steht für:
 Atla (Mythologie), mythologisches Wesen
 Atla (Rapla), Dorf in der estländischen Landgemeinde Rapla (Kreis Rapla)
 Atla (Saaremaa), Dorf in der estländischen Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare)
 Atla (Fluss), Fluss in Estland

A.T.L.A. steht für:
 A.T.L.A., ehemaliger französischer Automobilhersteller